Wall Street – strada nel quartiere di Manhattan della città di New York
 Wall Street – soprannome della borsa valori di New York (New York Stock Exchange)
 Wall Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 Wall Street – stazione della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Lexington Avenue
 Wall Street – film di Oliver Stone del 1987
 Wall Street - Il denaro non dorme mai – film di Oliver Stone del 2010
 The Wall Street Journal – quotidiano finanziario statunitense
 Wall$treet – videogioco del 1989